Marmotte steht für:
 Marmotte, eine Figur in Goethes Schwank Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern 
 Marmotte (Lied), ein Lied von Ludwig van Beethoven (op. 52 Nr. 7)

La Marmotte steht für: 
 La Marmotte, ein Jedermannradrennen
 La Marmotte (La Chapelle-Rambaud), eine Ortschaft im französischen Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Marmot (Begriffsklärung)